Кубок конфедераций 2001 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 30 мая по 10 июня в Южной Корее и Японии.

Матчи Группы A прошли с 30 мая по 3 июня 2001 года в городах Тэгу, Ульсан и Сувон. В состав группы вошли хозяева турнира сборная Республики Корея, действующий чемпион мира и победитель Чемпионата Европы 2000 сборная Франции, победитель Кубка конфедераций 1999 сборная Мексики и победитель Кубка наций ОФК 2000 сборная Австралии.

Положение команд

Франция — Южная Корея 

Помощники судьи:
 Драман Данте
 Майкл Рагунат

Мексика — Австралия 

Помощники судьи:
 Эгон Беройтер
 Хилтон Родригес

Австралия — Франция 

Помощники судьи:
 Майкл Рагунат
 Мохаммед Саид

Южная Корея — Мексика 

Помощники судьи:
 Игор Шрамка
 Эгон Беройтер

Франция — Мексика 

Помощники судьи:
 Мохаммед Саид
 Драман Данте

Южная Корея — Австралия 

Помощники судьи:
 Хилтон Родригес
 Игор Шрамка

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2001